Чемпионаты Шри-Ланки по шахматам проводятся под эгидой шахматной федерации страны.

Мужские чемпионаты проводятся с 1972 г. Наибольшее количество чемпионских титулов завоевали Харинлал Атурупане, победивший в 7 турнирах. На 2-м месте А. Рассел с 6 титулами.

Женские чемпионаты проводятся с 1979 г. По 9 выигранных чемпионатов имеют в своем активе сестры Виджесурия.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Список чемпионов Шри-Ланки на сайте ФИДЕ

Национальные чемпионаты по шахматам
Шахматы на Шри-Ланке